| mål        = {{#expr:

 59 +
 46 +
 44 +
 53 +
 69 +
 101 +
 104 +
 83 +
 109 +
 95 + 
 18}}
| publik     = 
| flest mål  = 
| föregående = 2018
| följande   = 2026
}}
Kvalspelet till världsmästerskapet i fotboll 2022 (Uefa) var konfederationen Uefas (Europas) kvaltävlingar till VM 2022 i Qatar. 55 Uefa-anslutna medlemmar tävlade om 10 direktplatser till mästerskapet.

Nationer

 (1)
 (2)
 (4)
 (5)
 (6)
 (10)
 (11)
 (12)
 (13)
 (14)

 (16)
 (18)
 (19)
 (20)
 (23)
 (24)
 (30)
 (32)
 (33)
 (37)

 (39)
 (40)
 (42)
 (42)
 (44)
 (45)
 (46)
 (48)
 (53)
 (54)

 (62)
 (63)
 (65)
 (66)
 (68)
 (87)
 (88)
 (89)
 (98)

 (99)
 (100)
 (107)
 (109)
 (109)
 (117)
 (122)
 (129)
 (136)
 (151)

 (176)
 (177)
 (181)
 (195)
 (210)

Omgång 1

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Grupp E

Grupp F

Grupp G

Grupp H

Grupp I

Grupp J

Ranking av grupptvåor

Omgång 2

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Källor 
 Uefa.com
 Fifa.com